Горго — спартанська цариця, яка жила у VI—V століттях до нашої ери.
 Горго — згаслий вулкан, що знаходиться в аймаку Архангай в Монголії.
 681 Ґорґо — астероїд головного поясу, відкритий 13 травня 1909 року.
 Горго-аль-Монтікано — комуна в Італії, в регіоні Венето.